Racovitzia är ett släkte av fiskar. Racovitzia ingår i familjen Bathydraconidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Racovitzia